Дакнисы () — род птиц из семейства танагровых (Thraupidae).

Виды 
 Белобрюхий дакнис (Dacnis albiventris)
 Красногрудый дакнис (Dacnis berlepschi)
 Синий дакнис (Dacnis cayana)
 Желтобрюхий дакнис (Dacnis flaviventer)
 Бирюзовый дакнис (Dacnis hartlaubi)
 Масковый дакнис (Dacnis lineata)
 Черноногий дакнис (Dacnis nigripes)
 Краснобёдрый дакнис (Dacnis venusta)
 Панамский дакнис (Dacnis viguieri)

Танагровые
Роды птиц